Hans Traut ist der Name folgender Personen:

* Hans Traut der Ältere von Speyer († 1487), deutscher Maler 
 Hans Traut der Jüngere († 1516), deutscher Maler 
 Hans Traut (Offizier) (1895–1974), deutscher Offizier